Parque São Bento pode se referir a:

 Parque São Bento (Campinas), bairro de Campinas, SP
 Parque São Bento, bairro de Duque de Caxias, RJ
 Parque São Bento, bairro de Limeira, SP
 Parque São Bento (Sorocaba), bairro de Sorocaba, SP